Barabás György (1848–1924) tanító, iskolaigazgató Sopron és Vas vármegyében
 Barabás György (1811–1879) tanító, iskolamester Fertőszéplakon
 Barabás György (1933–2019) mikrobiológus, egyetemi tanár